Henryk VI Starszy – książę żagański i głogowski w latach 1369-1393
 Henryk IX Starszy – książę głogowsko-żagański, w wyniku podziału w 1412/3 książę na Szprotawie, Krośnie, Świebodzinie i połowie Głogowa